Папа — многозначное слово.
 Папа — титул первоиерархов Римско-католической (папа римский) и Коптской Православной (Папа Александрийский и Патриарх Престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке) церквей.
 Папа римский на покое — титул, присваиваемый римскому папе, добровольно отрёкшемуся от престола.
 Папа — разговорное обращение к отцу в русском языке.
 Папа — богиня в полинезийской мифологии.
 Папа () — сигнальный флаг.
 Папа () — кодовое слово для латинской буквы P в фонетическом алфавите ИКАО.
 «Папа» — в техническом жаргоне — название разъёма типа штекер («вилки», штепселя).

Персоналии 
 Папа — мужское православное имя.

 Папа (мученик) — христианский мученик.
 Папа, Гвидо де — католический церковный деятель XIII века.
 Папа, Ирини (1926—2022) — греческая актриса и певица.
 Папа, Моше (род. 1952) — израильский хирург-маммолог.
 Папа, Эмилиано (род. 1982) — аргентинский футболист.

Составные фамилии, псевдонимы
 Папа-Афанасопуло, Илья Афанасьевич (1863 — после 1917) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы.
 Папа Срапа (род. 1961; наст. имя Эдуард Альбертович Срапионов) — российский музыкант.
 Папа Ибра Талл (1935—2015) — сенегальский художник и преподаватель.

Топоним 
 Папа — город в Венгрии.

Составные топонимы
 Папа-Литл — остров в архипелаге Шетландских островов, Шотландия.
  — остров Оркнейского архипелага в Шотландии.
 Папа-Стур — остров в архипелаге Шетландских островов, Шотландия.
 Папа-Уэстрей — остров Оркнейского архипелага в Шотландии.
 Рокка-ди-Папа — коммуна в Италии.
 Холм-оф-Папа — остров Оркнейского архипелага в Шотландии.
 См. также .

Фильмы 
 «Папа» — Польша, 1995.
 «Папа» — Россия, 2004.
 «Папа» — Индия, 2006.

См. также 
 
 
 Мама и папа

Примечания